Boykins ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Boykins (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Boykins (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ronnie Boykins (1935–1980), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Siehe auch:
 Boykin